Heinrich von Gibelet ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Gibelet († 1310), Herr von Besmedin, siehe Heinrich von Besmedin
 Heinrich I. von Gibelet († vor 1271), Herr von Gibelet, siehe Heinrich I. Embriaco